

Cinema 
Il filo del rasoio (The Razor's Edge), film diretto da Edmund Goulding (1946)
Il filo del rasoio (The Razor's Edge), film diretto da John Byrum (1984)

Letteratura 
 Il filo del rasoio (The Razor's Edge) – romanzo di William Somerset Maugham del 1944
 Il filo del rasoio (Razor's Edge) – romanzo di fantascienza di Ivan Antonovič Efremov del 1963
 Il filo del rasoio (Razor's Edge) – romanzo horror di Robert W. Walker del 1989